Bulben steht für:
 Pseudobulbe, in der Botanik ein verdickter Teil der Sprossachse sympodial wachsender Orchideen
 den deutschen Namen des Orts Bolbeno in der Provinz Trient, Italien 
 die sekundären Geschlechtsorgane des Männchens der Webspinnen an seinen Tastern.